Джим Кур'є до цього двічі підряд був чемпіоном, але в півфіналі його переміг Піт Сампрас.

У фіналі Піт Сампрас здолав Тодда Мартіна з рахунком 7–6(4) 6–4 6–4.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Піт Сампрас — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1994 Australian Open Men's Singles draw 

1994 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу